TBL peut correspondre à :
 Tim Berners-Lee
 Transmission balise-locomotive, le système de répétition des signaux et/ou de signalisation en cabine belge
 Télescope Bernard Lyot, le plus grand télescope de l'Observatoire du Pic du Midi (France)
 Table Building Language